CV pode ser:
 Curriculum vitae;
 Código ISO 3166-1 para Cabo Verde;
 Coeficiente de varia%C3%A7%C3%A3o, medida estatística de dispersão;
 Comando Vermelho, grupo criminoso do estado do Rio de Janeiro.
 105 em numeração romana.
cv pode ser:
 cultivar, uma variedade botânica criada pelo Homem;
 cavalo-vapor, uma unidade de potência;
 língua chuvash (código ISO 639).
Desambiguações de siglas